Russi heißt der Ort
 Russi (Emilia-Romagna) in der italienischen Region Emilia-Romagna

Russi ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Russi (* 1948), Schweizer Skirennfahrer
 Eduardo Russi Assumpção (* 1995), brasilianischer Tennisspieler
 Florian Russi (* 1941), deutscher Autor
 Franco dei Russi, italienischer Maler der Frührenaissance
 John del Russi, US-amerikanischer Sänger und Multiinstrumentalist
 Kevin Russi (* 1992), Schweizer Biathlet
 Nina Russi (* 1984), Schweizer Theaterregisseurin

Siehe auch:
 Russy